Балаганнах () — село в Верхневилюйском улусе Якутии России. Административный центр и единственный населённый пункт Балаганнахского наслега.

География 
Село расположено на северо-западе региона, в северной части от райцентра села Верхневилюйск, в пределах географической зоны таёжных лесов Вилюйского плато Среднесибирского плоскогорья. В черте села два естественных водоёма.

Расстояние до улусного центра — села Верхневилюйск — 22 км..

 уличная сеть
Шесть улиц: ул. Александра Жендринского, ул. Бооро, ул. Быччардаан, ул. Лекей, ул. Руфа Кардашевского, ул. Сээс Хаппытыана
 климат
В населённом пункте, как и во всем районе, климат резко континентальный, с продолжительным зимним и коротким летним периодами. Максимальная амплитуда средних температур самого холодного месяца — января и самого теплого — июля составляет 80-97°С. Суммарная продолжительность периода со снежным покровом 6-7 месяцев в год. Среднегодовая температура составляет 11,1°С.

История 
Балаганнах известен с XVI века как стойбище эвенков.

Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III село возглавило образованное муниципальное образование Балаганнахский наслег.

Население 

 Национальный состав
Большинство жителей якуты.

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения якуты составляли 95 % от общей численности населения в 353 чел..

Инфраструктура 
Животноводство (мясо-молочное скотоводство). Есть модульный завод по переработке молока и производству хлебобулочных изделий, средняя общеобразовательная школа, детский сад, клуб, учреждения здравоохранения и торговли.

Транспорт 
Просёлочная дорога с выездом на автодорогу федерального значения «Вилюй».

Примечания

Ссылки 
	

Населённые пункты Верхневилюйского улуса